Жанажолский сельский округ

 Жанажолский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Жанажолский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Жанажолский сельский округ (Жангалинский район) — сельский округ в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанажолский сельский округ (Казталовский район) — сельский округ в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанажолский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Жанажолский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Жанажолский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.
 Жанажолский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.